Marduk of mardoek kan verwijzen naar:
Marduk (god), een god uit het oude Mesopotamië
Marduk (planeet), de speculatieve planeet uit de Sumerische mythologie
Marduk (band), een Zweedse metalband
Marduk (stripfiguur), een personage uit de sciencefictionstripreeks Storm